Joan of Arc (muzieknummer), een liedje van girlband Little Mix
Joan of Arc (muzieknummer), een liedje van Ryan Leslie
Joan of Arc (1948), een film van Victor Fleming
The Messenger: The Story of Joan of Arc, een film van Luc Besson
Joan of Arc (band), Amerikaanse indieband
Joan of Arc (televisiefilm), een tweedelige televisieserie uit 1999